Nambalia est un genre éteint de dinosaures sauropodomorphes basaux, découvert en Inde dans des sédiments du Trias supérieur (fin Norien - début Rhétien). 

Une seule espèce est rattachée au genre : Nambalia roychowdhurii, décrit par Fernando Novas et ses collègues en 2011.

Découverte 
L'holotype , parties 1-3, est constitué de restes fossiles post-crâniens partiellement articulés, a été découvert dans l'état d'Andhra Pradesh en Inde. Les paratypes , parties 4-29, incluent des squelettes partiels post-crâniens d'au moins de deux spécimens de tailles différentes retrouvés étroitement associés, l'un eux étant d'une taille presque identique à celle de l'holotype.  a été recueilli dans la formation de Maleri supérieure dans le bassin Pranhita-Godavari, au nord du village Nambal.

Nambalia a été trouvé avec le platéosauridé Jaklapallisaurus, un guaibasauridé, et deux dinosauriformes basaux.

Classification 
Le cladogramme des sauropodomorphes, établi par Fernando Novas et ses collègues en 2011, montre la position de sauropodomorphe basal de Nambalia :

Voir aussi

Références taxinomiques 
.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropodomorpha

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Inde et de Madagascar
Taxon fossile décrit en 2011